Олег Влади́мирович Во́лохов (род. 15 марта 1963) — советский и российский спидвейный гонщик и тренер. Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР в командном зачёте, призёр чемпионатов России и СССР в личном зачётах.

Биография 
Старший брат спидвейного гонщика Андрея Волохова. Является воспитанником балаковского спидвея, всю свою карьеру провёл  местном клубе "Турбина". Главные успехи: чемпионство в составе клуба в 1984 и 1989 годах, бронза чемпионата СССР 1987 года и бронза чемпионата России 1991. Завершил спидвейную карьеру в 1993 г.

В ноябре 2005 года возглавил новосозданный клуб СК "Турбина". За годы работы главным тренером выиграл три чемпионата России (2009, 2011, 2012), чемпионат Украины (2010) и Кубок европейских чемпионов (2010). В августе 2014 года отправлен в отставку, новым главным тренером команды стал Валерий Гордеев.

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Спидвей-гонщики СССР
Википедия:Биографии современников